Shōtoku – książę, regent, polityk na dworze cesarskim Japonii w okresie Yamato
 cesarzowa Shōtoku – cesarzowa Japonii
 Shōtoku – okres w historii Japonii w latach 1711-1716